karimata – pianka z tworzywa sztucznego
 Karimata – zespół muzyczny
 
 Cieśnina Karimata